Super Trouper — сьомий студійний альбом шведського гурту ABBA, випущений в 1980 році.

Композиції 
Всі пісні написали Андерссон and Ульвеус, окрім зазначених

Сторона A:
 «Super Trouper» — 4:11
 «The Winner Takes It All» — 4:55
 «On and On and On» — 3:40
 «Andante, Andante» — 4:39
 «Me And I» — 4:54

Сторона B:
 «Happy New Year» — 4:23
 «Our Last Summer» — 4:19
 «The Piper» — 3:26
 «Lay All Your Love On Me» — 4:33
 «The Way Old Friends Do» (Live) — 2:57

Позиція в хіт-парадах

Примітки

Посилання 

A
Англомовні музичні альбоми